Кубок полноправных членов 1985/86 годов — 1-й розыгрыш турнира под названием «Кубок полноправных членов». Соревнование проводилось по групповой системе среди 21 команды из Первого и Второго дивизионов Футбольной лиги, первого и второго уровней английского футбола.

Формат соревнования был довольно специфичен. Согласно ему, перед стартом турнира все участвующие команды по географическому принципу разбиваются на 8 групп по 2 или 3 команды в каждой: 4 южных и 4 северных групп. На самом деле турнир проводился по классической олимпийской системе с незначительными изменениями, так победители 4-х региональных групп выходят в региональные полуфиналы и финалы, главный финал турнира разыгрывался между «северной» и «южной» командами на «Уэмбли».

Групповой раунд

Северная секция

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Южная секция

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Региональные полуфиналы

Северная секция

Южная секция

Региональные финалы

Северная секция

Южная секция

Финал 

2 участника в финале определяют лучшую команду из «северной» и «южной» секций.

Ссылки 
 Full Members Cup 1985/86 на Statto.com

Сезоны Кубка полноправных членов
Футбол в Европе в 1985 году
Футбол в Европе в 1986 году
Спорт в Великобритании в 1985 году
Спорт в Великобритании в 1986 году